

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 43, w tym 16 podstawowych

 Glinki – część  Księte w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Świedziebnia
 Glinki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Glinki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Glinki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki
 Glinki – część wsi Rojewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo 
 Glinki – część wsi Biszcza w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biszcza 
 Glinki – część wsi Rudno w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Glinki – część wsi Mazew w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Glinki – część wsi Łąkta Dolna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Glinki – część wsi   
Niedźwiedź w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Glinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny 
 Glinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo 
 Glinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Karczew 
 Glinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha 
 Glinki – kolonia w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Glinki – część wsi Bihale w woj. podkarpackim, pow. lubaczowskim, gminie Wielkie Oczy
 Glinki – część wsi Płonka Kościelna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Łapy 
 Glinki – część wsi Kamińskie Ocioski w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne
 Glinki – część wsi Iwanówka w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna
 Glinki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Glinki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Glinki – część wsi Stare Kupiski w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Glinki – część wsi Gostomie w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna 
 Glinki – osada w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa 
 Glinki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark
 Glinki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Glinki – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica 
 Glinki – część wsi Lipowiec w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik
 Glinki – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo
 Glinki – część wsi Konarzewo w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo
 Glinki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Miejscowości na Ukrainie
 Glinki – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim

Jeziora i stawy 
 Glinki – jezioro w województwie lubelskim
 Glinki – jezioro w województwie lubuskim
 Glinki – staw we Wrześni, w województwie wielkopolskim

Rezerwaty przyrody w Polsce
 Rezerwat przyrody Glinki w woj. podlaskim
 Rezerwat przyrody Glinki w woj. zachodniopomorskim

Inne 
 Glinki – osiedle miasta Augustów
 Glinki – osiedle miasta Bydgoszcz

Zobacz też 
 Glinki Mokre
 Glinki Suche
 Glinki-Rafały 
 Stare Glinki